Alvord (Iowa)
Alvord (Texas)
Deserto de Alvord

Ver também
Alvo
Alvordton

Desambiguações de topônimos